Rzeki:
 New River – rzeka w Meksyku i USA, wpływa do Salton Sea
 New River – rzeka w Belize, wpływa do Zatoki Chetumal
Miejscowości w USA:
 New River – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Maricopa
 New River – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Pulaski
Gminy w USA:
 New River (ang. New River Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Watauga